Upshur County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Upshur County (Texas) – okres státu Texas
 Upshur County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie